Le championnat de Belgique de football 1993-1994 est la  du championnat de première division belge. Le championnat oppose 18 équipes en matches aller-retour.

Le champion en titre, le R. SC Anderlecht, conserve son titre avec deux points d'avance sur le Club de Bruges. Le podium est complété par les surprenants promus du R. FC Sérésien.

En bas de tableau, le K. RC Genk termine à la dernière place. Il est accompagné en Division 2 par le K. SV Waregem, qui avait pourtant terminé quatrième la saison précédente.

Clubs participants 
Dix-huit clubs prennent part à ce championnat, soit autant que lors de l'édition précédente. Ceux dont le matricule est indiqué en gras existent toujours aujourd'hui.

Localisation des clubs

Localisation des clubs liégeois 

Les 3 cercles liégeois sont :(1) R. FC Liégeois(8) Standard CL(9) R. FC Sérésien

Déroulement de la saison

Résultats et classements

Résultats des rencontres 
Avec dix-huit clubs engagés,  sont au programme de la saison.

Évolution du classement journée par journée

Leader du classement journée par journée

Classement final

Meilleur buteur 
 Josip Weber (K. Cercle Brugge SV) avec 31 goals. Il est le quatrième joueur à remporter trois fois cette récompense, le troisième à réussir cette performance trois saisons de suite. Grâce à sa naturalisation en début de saison, il devient également le  belge différent à obtenir cette récompense.

Classement des buteurs 
Le tableau ci-dessous reprend les vingt meilleurs buteurs du championnat, soit les joueurs ayant inscrit dix buts ou plus durant la saison.

Parcours européens des clubs belges

Récapitulatif de la saison 
 Champion : R. SC Anderlecht ()
 Première équipe à remporter 23 titres de champion de Belgique
  pour la province de Brabant.

Admission et relégation 
Le K. SV Waregem et le K. RC Genk terminent aux dernières places et sont relégués. Ils sont remplacés par le K. Saint-Trond VV, champion de deuxième division, et le K. SC Eendracht Alost, vainqueur du tour final.

Débuts en Division 1 
Un club fait ses débuts dans la plus haute division belge. Il est le  différent à y apparaître.
 Le KV Oostende est le  de la province de Flandre-Occidentale à évoluer dans la plus haute division belge, le troisième basé dans la ville d'Ostende.

Changement de nom 
En fin de saison, le Royal Football Club Sérésien devient le Royal Football Club Seraing.

Bilan de la saison

Annexes

Notes

Références

Bibliographie 
 Dictionnaire des clubs affiliés à l'URBSFA depuis 1895 et  ASBL Foot 100

Sources et liens externes 
  Belgium - Final Tables 1895-2008, sur RSSSF

Championnat de Belgique de football
D1
D1